Сен-Венса́н-Браньї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на південний схід від Парижа, 115 км на південний захід від Діжона, 60 км на північний захід від Макона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 393 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1055,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Венсан-Браньї на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Венсан-Браньї на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Венсан-Браньї на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Венсан-Браньї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Венсан-Браньї на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сона і Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сона і Луара